Gerschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gerschmann (1858–1928), deutscher Philologe
 Karl-Heinz Gerschmann (1924–2010), deutscher Altphilologe und Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Berta S. Gerschman de Pikelin (1905–1977), argentinische Arachnologin